Le braille, est un système d’écriture tactile à points saillants, à l’usage des personnes aveugles ou fortement malvoyantes. Lorsqu’il a inventé le système, le Français Louis Braille a prévu les lettres diacritées propres au français. En utilisant les mêmes principes de codification à l’aide de la matrice à six points saillants, il est possible de représenter les lettres diacritées et ligatures propres à diverses langues étrangères.

Espagnol

Portugais

Galicien

Catalan

Espéranto 

En espéranto, on ajoute le point 6 (le point inférieur droit) à une lettre pour indiquer un circonflexe. Dans le cas du j (), cela conduirait à un conflit entre le ĵ et le w (). C’est pourquoi on ajoute un point 3 au w pour en faire , sachant que le w n’est pas utilisé en espéranto hormis pour y écrire des mots dans une autre langue.

Hongrois 

Bien que  n’ait pas été réaffectée,
une autre combinaison de points est utilisée pour z,
probablement pour l’assortir à s, sz et zs :

Vu que  est utilisé pour ö,
probablement pour l’assortir à ő, ü et ű,
une autre combinaison de points a été choisie pour le q : .

Finnois et suédois

Danois et norvégien (bokmål et nynorsk)

Islandais 

á é í ó ú en islandais sont codés comme â ê î ô û en français.

Féroïen

Lituanien

Polonais

Tchèque

Slovaque

Slovène

Croate

Macédonien

Albanais

Roumain

Maltais

Vietnamien

Maori

Haoussa

Igbo

Yoruba

Motu

Voir aussi

Articles connexes 
 Louis Braille
 Le braille coréen
 Le braille cyrillique
 Le braille japonais

Notes et références